Pucariço é um lugar da freguesia de Sobreira Formosa, no concelho de Proença-a-Nova, Portugal. Conta actualmente com uma população de 79 habitantes (2011).

A sua festividade anual realiza-se no segundo fim de semana de Julho.

Sobreira Formosa
Aldeias do Distrito de Castelo Branco